Оничен има више значења:

 Оничен (Мајапан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Оничен (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Оничен (Тункас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику